N27 peut faire référence à :
 N27, le code FAA de l'aéroport du comté de Bradford en Pennsylvanie ;
 Petit rein de cause inconnue, d’après la Classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres